La Cuisinière peut être  : 

 , une chanson de 1930 de La Bolduc ;
 un personnage fictif de la série d'animation Danny Fantôme (2004-2007).

La Cuisinière peut aussi se retrouver dans le titre de :
 La Cuisinière républicaine (titre complet : La Cuisinière républicaine, qui enseigne la manière simple d’accomoder les pommes de terre, avec quelques avis sur les soins nécessaires pour les conserver), un livre de cuisine entièrement consacré à la pomme de terre, paru en l'an III du calendrier républicain (1794-1795)
 La cuisinière prend époux, nouvelle d'Anton Tchekhov parue en 1885